Oxford Mountain ist der Name zweier Berge in den Vereinigten Staaten:
 Oxford Mountain (Colorado), US-Bundesstaat Colorado
 Oxford Mountain (New Jersey), US-Bundesstaat New Jersey